Фі́нні () — може означати англомовне прізвище або топонім.

Прізвище 
Відомі носії:
 Альберт Фінні (; 1936—2019) — англійський театральний та кіноактор, п'ятиразовий номінант на премію Оскар, триразовий лауреат Золотого глобуса.
 Джек Фінні (; 1911—1995) — американський письменник-фантаст. 
 Том Фінні (; 1922—2014) — англійський футболіст, нападник.

Топоніми 
 Фінні () — населений пункт в Ірландії у графстві Вестміт (провінція Ленстер).
 Фінні () — округ у штаті Канзас (США).

Інше 
 46793 Фінні (46793 Phinney) — астероїд головного поясу, відкритий 1 травня 1998 року.